Une cité universitaire est un type de logement étudiant en France.

Le terme Cité universitaire peut également faire référence à :

 Cité-Universitaire, un quartier de la ville de Québec ;
 Cité universitaire, une station du RER à Paris.

Voir aussi 
 Cité internationale universitaire de Paris
 Cité universitaire d’Antony